Die Football League Second Division 1908/09 war die 17. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Zweitligameister wurden die Bolton Wanderers und daneben stieg auch das zweitplatzierte Tottenham Hotspur in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1909/10 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Manchester City und Leicester Fosse die Plätze ein.

Aus der Second Division absteigen musste der FC Chesterfield. Daneben bangten auch Stockport County und der FC Blackpool um den Klassenverbleib, erhielten dann aber im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands ausreichend viele Stimmen, um in der folgenden Saison 1909/10 erneut an der Second Division teilnehmen zu dürfen. Den Platz des FC Chesterfield nahm in der folgenden Spielzeit der Aufsteiger Lincoln City F.C. ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players' Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

Weblinks 
 England 1908-09 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1908/09
1908